Соревнования по фигурному катанию на зимних Азиатских играх были проведены на самых первых играх в 1986 году. Затем, в 1990-м, фигурного катания в программе Азиады не было. Начиная с 1996 года соревнования фигуристов проходят на каждых играх.

Соревнования проходят в четырёх дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Призёры

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Страны-участницы 
Фигуристы следующих стран принимали участие в соревнованиях фигуристов на зимних Азиатских играх (страны по алфавиту):

Медальный зачёт

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

См. также 
 Asian Figure Skating Trophy

Ссылки 
 Результаты I зимних Азиатских игр 
 Результаты VI зимних Азиатских игр 
 Результаты V зимних Азиатских игр 
 Результаты IV зимних Азиатских игр 
 Результаты III зимних Азиатских игр 
 Результаты I зимних Азиатских игр